Eerie bezeichnet 

 Eerie, Indiana, eine US-amerikanische Fernsehserie
 Eerie (Comic), ein US-amerikanisches Comicmagazin

in der griechischen Mythologie:
 Eerie (Tochter des Tektaphos), die Tochter des Tektaphos
 Eerie (Mutter des Aigyptos), die Mutter des Aigyptos
 das Land Ägypten

Siehe auch:
 Erie